Любище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Любище — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Любище — деревня в Лужском районе Ленинградской области.